Первый дивизион России по футболу среди женщин — второй по силе дивизион чемпионата России по футболу среди женских команд. Турнир проводится с 1992 года под эгидой Российского футбольного союза. С 1990 года по 1991 год существовал второй по силе дивизион СССР, где принимали участие российские команды. Первый чемпионат России был проведён в 1992 году, до 1997 года (включительно) турнир назывался «первой ли́гой», в 1998 году был переименован в «первый дивизио́н».

Наиболее титуловаными клубами первого дивизиона России являются московское «Чертаново», «Дончанка» (Азов/Новошахтинск) и воронежская «Энергия», которые выигрывали этот турнир трижды. Действующим победителем первого дивизиона России 2021 года является ЖФК «Строгино» (Москва)

В 2004 году в первом дивизионе выступала казахстанская команда «Алма-КТЖ» из Алма-Аты, которая параллельно выступала в чемпионате Казахстана. Футболистки из Казахстана стали победителем турнира, однако права на повышение в классе они не имели.

Победители

Список бомбардиров 
 1992 — Нийоле Добычина («Калужанка») — 23 гола
 1995 — Лариса Поликарпова («Текстильщик») — 23 гола
 2001 — Галина Добычина («Анненки») — 16 голов
 2007 — Александра Шкаранда («Энергия») — 16 голов
 2008 — Лина Якупова («Россиянка-УОР») — 18 голов
 2009 — Анна Пасешник («Кубаночка») — 23 гола
 2010 — Марина Ардашева («Мордовия»)
 2011 — Валентина Жукова («Енисей») — 7 голов в финальном турнире и 26 — за сезон
 2012 — Маргарита Черномырдина («Чертаново») 6 голов (финальный турнир) / Эльмира Пискунова («Чертаново») 27 голов (за сезон)
 2013 — Маргарита Черномырдина («Чертаново») — 11 голов в финальном турнире и 24 — за сезон
 2014 — Тамара Беликова («Дончанка») — 7 голов в финальном турнире и 38 — за сезон
 2015 — Славяна Астанкова («Дончанка») 8 голов (финальный турнир) / Анастасия Подшивалина («Тамбов») — 17 голов (за сезон)
 2016 — Валентина Жукова («Енисей») — 9 голов в финальном турнире и 39 — за сезон
 2017 — Кристина Ванькова («Чертаново-М») — 6 голов (финальный турнир) / Лина Якупова («Спарта-Свиблово») — 23 гола (за сезон)
 2019 — Алёна Гусева («Дончанка») — 13 голов (финальный турнир)
 2022 — Мария Копцова («Строгино») — 10 голов (финальный турнир)

Лучшие игроки турнира 
 2010 — Надежда Мыськив («Зоркий»)
 2011 — Наталья Перепечина («Дончанка»)
 2014 — Снежана Кобелева («УПИ-ЯВА»)
 2017 — Лина Якупова («Спарта-Свиблово»)
 2021 — Валерия Зарубина («Строгино») 
 2022 — Наталья Симакина («Академия Футбола»)

Тренеры-победители 
 2015 — Сергей Казачёк («Дончанка»)
 2022 — Сергей Мостовой («Новосибирск»)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Женский футбол в России 
 Турнир на сайте rsssf.com 
 Турнир на сайте soccerway
 Турнир на сайте womenfootball.ru 
 Турнир на сайте footballufo.ru 

Женский футбол в России
Чемпионат России по футболу среди женщин